

Persone 
 Angelina Mihajlova – ex cestista bulgara
 Iskra Mihajlova – politica bulgara
 Marina Mihajlova-Damchevska – atleta della Macedonia del nord
 Snežana Mihajlova – ex cestista bulgara

Pagine correlate 
 Mihajlov